Bartleby est une nouvelle de Herman Melville, parue en 1853.

Adaptations 
 Bartleby, court métrage français de Jean-Pierre Bastid, sorti en 1969 
 , film britannique d'Anthony Friedman, sorti en 1972
 Bartleby, film français de Maurice Ronet, sorti en 1976
 Bartleby ou les Hommes au rebut, court métrage français de Véronique Taquin, sorti en 1993
 , film américain de  Jonathan Parker, sorti en 2001

Voir aussi 
 Bartleby and Co., une maison d'édition.